Henrique de Borgonha, conde de Portucale
 Henrique I de Portugal
 Henrique, Duque de Viseu, o Infante D. Henrique